Фиков Коло́к — посёлок в Чистопольском районе Республики Татарстан Российской Федерации. Входит в состав Совхозно-Галактионовского сельского поселения.

География 
Посёлок расположен на р. Толкишка в 15 км к востоку от г. Чистополь, в 1 км к югу от автодороги Чистополь — Нижнекамск.

История 
Основан в 1-й половине XIX в. До реформы 1861 жители относились к категории помещичьих крестьян. Занимались земледелием, разведением скота. До 1920 посёлок входил в Больше-Толкишевскую волость Чистопольского уезда Казанской губернии. С 1920 в составе Чистопольского кантона ТАССР. С 10.8.1930 в Чистопольском районе. С 1940-х годов был известен под названием Второе отделение совхоза им. Галактионова.

В 2001 г. постановлением Правительства РФ Второе отделение совхоза имени Галактионова переименовано в деревню Фиков Колок.

Население

Экономика 
Полеводство, мясное скотоводство, свиноводство.

Социальная инфраструктура 
Неполная средняя школа.

Примечания 

Населённые пункты Чистопольского района